Libertarianizm – doktryna polityczna
 Metafizyczny libertarianizm – stanowisko filozoficzne w przedmiocie wolnej woli